Thwaite (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Thwaite (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire